St. Hildegard steht für:
 Hildegard von Bingen (1098–1179), Kirchenlehrerin, Benediktinerin, Mystikerin und Universalgelehrte
 Abtei St. Hildegard (Rüdesheim am Rhein), Benediktinerinnenabtei in Rüdesheim am Rhein
 viele Kirchen, siehe Hildegardkirche (Begriffsklärung)